Brygady strzelców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z numerem 4:
 4 Kadrowa Brygada Strzelców
 4 Brygada Strzelców -  brygada ze składu 5 Dywizji Strzelców  Armii Polskiej na Wschodzie

Brygady strzelców Imperium Rosyjskiego z numerem 4:
 4 Brygada Strzelców Imperium Rosyjskiego – brygada Imperium Rosyjskiego ze sztabem w Żmerynce (1914)
Ukraińskie:
 4 Szara Brygada Strzelców